Альбе́рто Ури́а (, ,  — , ) — уругвайский автогонщик, пилот Формулы-1 в  и .

Биография 
В 1955 году Альберто Уриа отправился из Уругвая в Аргентину, переехав на Maserati A6GCM эстуарий Ла-Плата для участия в Гран-при Аргентины в Буэнос-Айресе. Стартовав с 21 места, Уриа сошёл с дистанции на 22-м круге из-за проблем с топливом. 
В 1956 году уругваец снова участвовал в Гран-при Аргентины, на этот раз — в одной команде с Оскаром Гонсалесом. На середине дистанции Альберто Уриа отдал Гонсалесу, который в итоге стал шестым.

Полная таблица результатов

Примечания

Ссылки 
 StatsF1.Com
 

Автогонщики Уругвая
Пилоты Формулы-1 из Уругвая
Пилоты Формулы-1 1950-х годов
Пилоты Формулы-1, выступавшие на Maserati
Пилоты Формулы-1, не набиравшие очков
Руководители команд Формулы-1